Personen
 Adolf Bolliger (1854-1931), Zwitsers theoloog
 Gretel Bolliger (1921-2009), Zwitserse atlete en olympisch deelneemster
 Jakob Bolliger (1872-1954), Zwitsers ingenieur
 Kurt Bolliger (1919-2008), Zwitsers militair
 Max Bolliger (1929-2013), Zwitsers schrijver
Overige
 Bolliger & Mabillard, Zwitserse achtbaanbouwer

Zwitserse achternaam